V.League Division 1 – torneo di pallavolo femminile
 V.League Division 1 – torneo di pallaovolo maschile